Lewe ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lewe (um 1300–1372/1375), deutscher Politiker, Bürgermeister von Aachen
 Detlef Lewe (1939–2008), deutscher Kanute

 Lulu Lewe (* 1992), deutsche Sängerin
 Markus Lewe (* 1965), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Münster in Westfalen
 Ralf Lewe (* 1969), deutscher Fußballspieler

Lewe steht für:
 Lewe, ein mit Liebenburg im Landkreis Goslar verbundenes Dorf